Propagandist bedeutet:

 eine Person, die  Propaganda betreibt
 Propagandist ist ein Synonym für Verkaufsförderer, siehe Verkaufsförderung